Хуан Пабло Гусман (; род. 29 января 1981 года , Аргентина) — аргентийский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 
Выступает с 1999 года. В мае 2000 года, выиграл первый парный турнир из серии «фьючерс». В июне 2002 года дебютировал на  турнирах серии Большого шлема, сыграв на Уимблдонском турнире. В июле 2003 года в Монтобане выиграл дебютный титул на соревнованиях серии «челленджер». В сентябре того же года совместно с Игнасио Гонсалесом Кингом выиграл два парных «челленджера». В мае 2004 года выиграл одиночный «челленджер» в Форест-Хилсе. В июле 2006 года впервые вышел в четвертьфинал на соревнованиях ATP-тура. Произошло это на турнире в Умаге. В том же месяце Гасману удалось выиграть «челленджер» в Трани. В мае 2007 года сумел через квалификационный отбор пробиться на Открытый чемпионат Франции, где он проиграл в первом же раунде. Также он выступил и на Уимблдонском турнире. Во время тех соревнований Хуан Пабло впервые в рейтинге вошёл в Топ-100 мирового рейтинга, заняв в нем последнюю 100 строчку. Это стало его единственным попаданием в первую сотню в одиночном рейтинге за карьеру. В июле 2007 года, выступая  в парных соревнованиях на турнире в Амерсфорте совместно с соотечественником Хуаном Пабло Бжежицки выиграл свой единственный титул на турнирах ATP. В августе сыграл на Открытом чемпионате США, но также не смог преодолеть первый раунд. С 2009 года не выступает регулярно. В 2013 и 2014 годах сыграл на нескольких турнирах «фьючерс» и «челленджер» в парном разряде.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (16)

Победы (9)

Поражения (7)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (25)

Победы (12)

Поражения (13)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Аргентины